Багаева — фамилия, женская форма фамилии Багаев.

 Багаева, Евдокия Николаевна (1933—2013) — работница сельского хозяйство, Герой Социалистического Труда (1973).
 Багаева, Елизавета Вячеславовна (род. 2003) — белорусская волейболистка.
 Багаева, Назират Константиновна (1937—1985) — доярка, Герой Социалистического Труда (1967).
 Багаева, Татьяна Алексеевна (род. 1983) — российский искусствовед, музеолог, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).